Canonhuset kan avse:

Canonhuset, Frösunda – ett byggnadskomplex beläget vid Gustav III:s boulevard i Frösunda i Solna
Canonhuset, Gårda – ett höghus i Gårda i Göteborg
Canonhuset, Sätra – ett byggnadskomplex ursprungligen uppfört för elektronikföretaget Canon i Sätra i södra Stockholm